R3, R-3 ou R03 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 BAP Pacocha (R-3), un sous-marin de la Marine péruvienne ;
 Fusée R-3, un des premiers missiles soviétique ;
 HMS Kempenfelt (R03), un destroyer de la Classe W de la Royal Navy ;
 HMS R3, un sous-marin de la Classe R de la Royal Navy ;
 Rheintochter R3, la troisième version d'un missile sol-air allemand développé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 R3, un sous-marin de la Classe R de la Marine royale italienne.

Cinéma 
 R3, un film de 2003 de Betty Thomas.

Informatique 
 ℝ, l'ensemble des triplets de nombres réels ;
 R3 ou R3 CEV, une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain.

Jeux vidéo 
 R3, nom du stick analogique droite sur les manettes DualShock des consoles Playstation.

Musique 
 Korg R3, un synthétiseur analogique de Korg.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque: Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition, sur les étiquettes de produits chimiques.

Hydrologie
 R3, la troisième correction du Rhône en amont du lac Léman, important projet de protection contre les inondations en cours de réalisation en Suisse.

Médecine
 Classe ATC R03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.
 Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic (R03), d'après la classification internationale des maladies.

Zoologie
 R3, troisième nervure issue de la division de la nervure radiale, dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Sports 
Randonnée
 Sentier de grande randonnée R3 sur l’île de La Réunion.

Sport automobile
 Jaguar R3, une Formule 1 de l’écurie Jaguar Racing.

Transports 
Automobile 
 Renault 3, un modèle du constructeur français Renault.

Aviation
 .

Moto
 BMW R 3, un modèle du constructeur allemand BMW.

Routes et autoroutes
  Ring belge R3, périphérique de Charleroi ;
  Autoroute espagnole R-3 reliant Madrid à Arganda del Rey ;
  Voie rapide slovaque R3 reliant la frontière polonaise à la frontière hongroise. 

Train
  Ligne R3 des Rodalia de Barcelone, une ligne de train de banlieue de Barcelone.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres